Single
 Honky-tonk man (single van Johnny Horton) (1956, 1962), single van Johnny Horton, gecoverd door Bob Luman, Dwight Yoakam en Jack Jersey
Muziekalbums
 Honky tonk man (album van Johnny Horton) (1961), muziekalbum van Johnny Horton
 Honky tonk man: Buck sings country classics, (2013), muziekalbum van Buck Owens
 Honky tonk man (Steve Young) (1975), muziekalbum van Steve Young
 Honky tonk man (Jack Jersey) (1975), muziekalbum van Jack Jersey
Overig
 The Honky Tonk Man, sportalias voor Roy Wayne Farris (1953), Amerikaans worstelaar
 Honkytonk Man (1982), Amerikaanse film met Clint Eastwood